A Shetar harshaá é um processo simbólico de venda do chametz, ou seja, o material impuro derivado de cereais do qual o judeu deve se livrar antes do Pessach.

Nesse processo, o chametz é separado em um quarto fechado ou refrigerador lacrado e o judeu dá ao Rabino uma autorização para vender o chametz a um goy. Mais tarde o chametz é recomprado. Assim, durante o Pessach, o chametz não pertence ao judeu.

Lei judaica